Clinocentrus — род паразитических наездников  из семейства Braconidae (Rogadinae).

Описание 
Мелкие наездники, длина от 1 до 5 мм. Голова поперечная. Оцеллии мелкие, обычно расположены в эквалатеральном треугольнике. Фасеточные глаза с мелкими волосками. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 4 сегментов. Усики нитевидные. Экто- и эндопаразитоиды личинок насекомых.
Род был впервые описан в 1833 году, а его валидный статус подтверждён в ходе ревизии Палеарктической фауны (для России указано около 10 видов), проведённой в 1995 году российским гименоптерологом Сергеем Белокобыльским (ЗИН РАН, Санкт-Петербург, Россия).

Классификация 
Около 50 видов.

C. aeternus Tenma & Hirowatari, 1999
C. antefurcalis Granger, 1949
C. arcticus Hellen, 1927
C. baishanzuensis Chen & He, 1995
C. brevicalcar (Thomson, 1892)
C. caucasicus Tobias, 1976
C. caudatus Brues, 1933
C. cephalus Chen & He, 1997
C. compositus (Baker, 1917)
C. cornalus Chen & He, 1997
C. cunctator (Haliday, 1836)
C. debilis Brues, 1933
C. excubitor (Haliday, 1836)
C. exsertor (Nees, 1811)
C. flaviventris Ashmead, 1894
C. foveatus (Cameron, 1910)
C. fumiferanae Muesebeck, 1965
C. hubeiensis Chen & He, 1997
C. hungaricus Szepligeti, 1906
C. kalmyk Belokobylskij, 1995
C. kozlovi Belokobylskij, 1995
C. latipennis Brues, 1933
C. latitator Brues, 1933
C. longitarsis Granger, 1949
C. mamull Martinez, 2009
C. mellipes (Ashmead, 1891)
C. microps Brues, 1933
C. nigricans Chen & He, 1997
C. nigripectus Enderlein, 1920
C. orientalis Belokobylskij, 1995
C. pallidistigmus Chen & He, 1997
C. politus Chen & He, 1997
C. rhysipoloides Belokobylskij, 1995
C. robustus Brues, 1933
C. roigi Martinez, 2009
C. rottensis Statz, 1936
C. rugifrons Chen & He, 1997
C. seminiger Szepligeti, 1906
C. striolatus (Thomson, 1892)
C. testaceus (Kriechbaumer, 1894)
C. umbratilis Haliday, 1833
C. vestigator (Haliday, 1836)
C. xinjiangensis Chen & He, 1997
C. zebripes Chen & He, 1997

См. также 
 Cryptodoryctes turneri

Примечания

Литература 
 Тобиас В. И. Подсем. Rogadinae. // Отряд Hymenoptera — Перепончатокрылые. Семейство Braconidae — Бракониды. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 3. Пятая часть. Ленинград. Наука. 1988.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory — Braconidae.

Rogadinae
Роды перепончатокрылых